Э́рик Алекса́ндер (; род. , Гейлсберг, Иллинойс, США) — американский джазовый тенор-саксофонист, представитель современного хард-бопа. На стиль игры Эрика Александера сильно повлияло творчество таких музыкантов, как Джон Колтрейн, Декстер Гордон, Джордж Коулмен, а также Сонни Ститт. По словам самого Александера, он «старается собрать хороших музыкантов, с которыми ему удобно играть и выдавать качественный материал — смесь оригинального и классического джаза, а также собственные авторские аранжировки привычных мелодий; задача состоит в том, чтобы создать такую музыку, которая понравилась бы и любителю джаза, и музыканту от начала до конца».

Биография 
Эрик Александер родился в 1968 году в городе Гейлсберг, Иллинойс. Впервые занялся музыкой в шесть лет, играя на фортепиано. В девять лет он начал играть на кларнете в школьном оркестре, а в 12 стал брать уроки игры на альт-саксофоне. Окончив школу, в 1986 году Эрик поступил в Индианском университете в Блумингтоне, чтобы изучать классическую музыку. Однако позднее, услышав записи Тома Скотта, Майкла Брекера и Дэвида Санборна, он заинтересовался джазом и перевёлся в колледж Уильям Патерсона в Нью-Джерси, где учителями Александера были Джо Ловано, Харольд Мэйберн, Стив Турре и Руфус Рид. Вскоре перешёл на теноровый саксофон. После окончания учёбы, Эрик уехал в Чикаго и начал сотрудничать с вокалистом Чарльзом Ирлендом.

В 1991 году Александер занял второе место на конкурсе имени Телониуса Монка (где его соперниками были Джошуа Редман и Крис Поттер) и стал востребованным клубным и студийным музыкантом. Годом позже вышли его дебютные студийные альбомы New York Calling и Straight Up. Тогда же начал сотрудничать с Кенни Барроном, Седаром Уолтоном, Фредди Хаббардом, Сесилом Пэйном и многими другими. В скором времени Александер собрал джазовый секстет One For All, в который входили также Джим Ротонди, Стив Дэвис, Джо Фарнсворт, Питер Вашингтон и Дэвид Хезелтайн. В общей сложности ансамбль выпустил 13 альбомов, последний из которых Return of the Lineup датируется 2009 годом.

Дискография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Саксофонисты США
Джазмены США
Выпускники Университета Уильяма Патерсона